HMS Havock je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Havock (1893) 
 HMS Havock (H43)

Havock